Geografia:
Espanya península europea
Regne d'Espanya estat europeu.
Nova Espanya virregnat d'Amèrica
 Economia: 
Espanya Industrial empresa tèxtil
España (automòbil) empresa d'automoció
 Onomàstica:
Carlota Joaquima d'Espanya infanta i reina consort de Portugal
Marianna d'Espanya emperadriu romanogermànica
Francesc de Paula d'Espanya infant d'Espanya
Maria Teresa d'Espanya reina de França
Maria Isabel d'Espanya reina de les dues Sicílies
Maria Eulàlia d'Espanya princesa d'Orleans
Maria Lluïsa d'Espanya (reina d'Etrúria)
Maria Lluïsa d'Espanya (emperadriu romanogermànica)
Isabel Clara Eugènia d'Espanya governadora dels Països Baixos